Muppets, een groep handpoppen gecreëerd door Jim Henson
 The Muppets (film), een bioscoopfilm uit 2011
 The Muppets (televisieserie), een komische televisieserie uit 2015